Diversi santi portano il nome di Berardo, tra cui:
San Berardo dei conti dei Marsi, cardinale di Santa Romana Chiesa e vescovo dei Marsi (3 novembre)
San Berardo da Pagliara, vescovo di Teramo (19 dicembre)